Denumirea de Sfârcea se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Sfârcea, județul Alba;
 Sfârcea, județul Dolj.